Любівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Любівська сільська рада — Харківська область, Краснокутський район